Bitwa pod Gravelines (1558)
 Bitwa pod Gravelines (1588)